Бонго — антилопа, поширена в Західній Африці
 Бонго — музичний інструмент. Існує високий та низький бонго
 Бонго — народ в Судані
 Бонго — гори в Центральній Африці

Особи 

 Омар Бонго — президент Габону у 1967-2009
 Стефан-Моріс Бонго-Нуарра — прем'єр-міністр Республіки Конго